Gheorghe Brandabura (23 de fevereiro de 1913 - data de morte desconhecida) foi um futebolista romeno que competiu na Copa do Mundo FIFA de 1938.

Futebolistas da Roménia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1938